Pepe Sierra puede referirse a:

José María Sierra, empresario colombiano.
Pepe Sierra, estación del sistema de transporte de Bogotá, TransMilenio.
José Sierra Fernández, alcalde del concejo asturiano de Grado.
 Pepe Sierra, director del Museo Picasso de Barcelona, (2007-presente).